En el juego del ajedrez, la defensa ortodoxa es una estrategia popular contra el gambito de dama. La mayor dificultad que presenta es que el alfil de dama (c8) queda atrapado.

Se distingue por los movimientos:
 1. d4 d5 
 2.c4 e6

Véase también 
 Ajedrez

Ajedrez